Машбиц — фамилия.
 Машбиц-Веров, Иосиф Маркович (1900—1989) — советский литературовед, критик.
 Машбиц, Ефим Израилевич (1929, Киев — 2009) — психолог
 Машбиц, Яков Григорьевич (1928—1997) — экономико-географ, страновед, латиноамериканист, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования с 1995 года.

Примечания